

Aziende 
 CIR - Compagnie Industriali Riunite – holding industriale
 Cooperativa italiana di ristorazione – azienda italiana attiva nella ristorazione e nel catering

Astronomia 
 Cir – abbreviazione della costellazione del Compasso

Geografia 
 Gran Cir – cima delle Dolomiti
 Čir – fiume della Russia

Finanza 
 Modello CIR – Modello Cox Ingersoll Ross – Valutazione di contratti Interest Rate Sensitive
 Capitale Investito netto Riconosciuto, noto anche come Regulatory Asset Base (RAB)

Organizzazioni 
 Campionato Italiano Rally 
C.I.R. Centro Italiano Ricerche – Associazione Multifunzionale e Polivalente per Studi e Ricerche su Tematiche: Scientifiche, Pseudoscientifiche, Misteriosofiche, Astronomiche, Archeologiche, Esoteriche, Olistiche, Spirituali, EcoSolidali, Umanistiche e di Integrazione del Pensiero Umano
 Comitato interministeriale per la ricostruzione
 Consiglio internazionale delle ricerche – organizzazione internazionale per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico
 Convention des institutions républicaines – partito politico francese fondato da François Mitterrand nel 1964
 Consiglio italiano per i rifugiati
 Commissione per le infrastrutture e le reti, una commissione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che regolamenta il mercato delle telecomunicazioni

Codici 
 CIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale di Cairo (Stati Uniti d'America)
 CIR – codice vettore ICAO di Arctic Circle Air Service
 cir – codice ISO 639-3 della lingua tiri

Sigle 
 Centro d'istantanea rotazione – Punto attorno al quale avviene una rotazione infinitesima, in ambito ingegneristico.
 Codici italiani rifiuti – codici di identificazione dei rifiuti usati fino al 1997 e sostituiti dal Catalogo europeo dei rifiuti
 Committed Information Rate – banda minima garantita in una connessione di rete
 Coordinator for International Relations – impiego all'interno del JET Programme
 Contratto integrativo regionale

Note